Die Spielzeit 1924 war die 2. reguläre Spielzeit der I. Klasse im österreichischen Feldhandball.

Modus 
Der Titel wurde in einer Gruppe mit fünf Mannschaften ausgespielt. Mit je einem Heim- und Auswärtsspiel.

Tabelle 

(M) = Meister Meisterschaft 1923:

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1924